Войнеску () — румынская фамилия и топоним.

Персоналии 
 Войнеску, Аличе (1885—1961) — румынская писательница.
 Войнеску, Джордже (род. 1963) — румынский генерал.
 Войнеску, Ион (1929—2018) — румынский футболист.
 Войнеску, Раду (род. 1958) — румынский писатель.

Топоним 
 Войнеску — село в Хынчештском районе Молдавии.